Düsseldorfer SV ist der Name folgender Sportvereine:

 Düsseldorfer Sportverein Lierenfeld 04, siehe Düsseldorfer SV 04
 Düsseldorfer Spielverein Bilk 13, siehe SV Bilk 13